Брянцев — русская фамилия; женская форма Брянцева.

Известные носители 
 
 Брянцев, Алексей Матвеевич (1917—1944) — офицер РККА.
 Брянцев, Андрей Михайлович (1749—1821) — профессор философии.
 Брянцев, Василий Максимович (1937—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Брянцев, Георгий Михайлович (1904—1960) — военный разведчик, писатель.
 Брянцев, Алексей — российский шансонье.
 Брянцев, Дмитрий Александрович (1947—2004) — российский хореограф, балетмейстер, танцовщик, сценарист.
 Брянцев, Егор Павлович (1909—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Брянцев, Николай Иванович (1867—1918) — православный священнослужитель, священномученик.
 Брянцев, Павел Дмитриевич (1845—1929) — русский педагог и историк; директор народных училищ Курляндской губернии.

См. также 
 Брянцево